Frédéric Stasiak (1966-2022), juriste français, professeur à l'Université Nancy 2 ;
  (1858-), peintre, écrivain et éditeur polonais ;
 Michał Stasiak (1981-), footballeur polonais ;
 Stan Stasiak, de son vrai nom George Stipich (1937-1997), lutteur professionnel canadien, père du lutteur Shawn Stasiak ;
Shawn Stasiak, de son vrai nom Shawn Emile Stipich (1970-), chiropraticien et lutteur professionnel canadien ;
Władysław Stasiak (1966-2010), haut fonctionnaire et homme politique polonais.

Patronyme polonais